Okręty US Navy o nazwie USS "Harold J. Ellison":
 Pierwszy USS "Harold J. Ellison" (DE-545) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowa została przerwana w 1944.
 Drugi  był niszczycielem. W służbie w latach 1945-83.

Harold J. Ellison